«Нет, Молотов» () — финская песня 1939 года, посвящённая событиям Советско-финской войны 1939—1940 годов. Мелодия Матти Юрвы, слова Тату Пеккаринена.

В песне высмеиваются трудности Красной Армии при штурме линии Маннергейма. Главным объектом насмешек в песне является тогдашний народный комиссар иностранных дел СССР и  Председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов, который сравнивается с Николаем Бобриковым, генерал-губернатором Великого княжества Финляндского, известным своей русификаторской политикой. В мелодии использованы мотивы русской народной песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец». Матти Юрва записал песню на пластинку в 1942 году, уже во время Великой Отечественной войны, под музыку оркестра под руководством Жоржа Годзинского.

Текст

Аналоги в других странах 
В 2022 году в период вторжения России на Украину была придумана украинская версия "Нет, Владимир". В этой версии Молотова сменил президент России Владимир Путин.

См. также 
 Принимай нас, Суоми-красавица
 Рюсся

Примечания

Ссылки 
 Текст песни
 Перевод
 Аудиозапись (2,38 МБ)
 Аудиозапись (MP3, 1 МБ)
 Вариант 1940-го года из «Suomi-filmin sotilaspiloja»
 Вариант 1942-го года

Песни Финляндии
Советско-финляндская война (1939—1940)
Песни Второй мировой войны
Песни 1942 года
Песни на финском языке
Политизированные песни
Вячеслав Молотов